Ralf und Florian () — третий студийный альбом немецкой группы Kraftwerk, вышедший 30 октября 1973 года. Это первый альбом, в котором использовались электронные инструменты.

Наряду с первыми двумя альбомами Kraftwerk, Ralf und Florian на сегодняшний день никогда официально не переиздавался на компакт-диске. Тем не менее, альбом остается влиятельной и востребованной работой, а пиратские компакт-диски широко распространялись в 1990-х годах на лейбле Germanofon. В 2008 году Fact назвал его одним из 20 величайших эмбиентных альбомов, когда-либо созданных.

Об альбоме 
Как указано в названии (и, как и на их предыдущем альбоме), все песни были написаны, исполнены и спродюсированы Ральфом Хюттером и Флорианом Шнайдером, а сессии были спроектированы влиятельным Конрадом «Конни» Планком. Альбом имеет более полное и отшлифованное качество звучания, чем предыдущие работы, и это явно связано с использованием ряда коммерческих студий звукозаписи в дополнение к собственной ещё не названной Kling Klang. Цветная фотография на обратной стороне обложки даёт яркое представление о богемном состоянии собственных помещений Kraftwerk в то время, включая лотки для яиц, прибитые гвоздями или приклеенные к стенам в качестве акустической обработки.

Fact заявил, что звук альбома «находится на полпути между жареным на ЛСД краут-прогом и изысканным минималистичным искусством классического Kraftwerk». Альбом по-прежнему почти полностью инструментален (в «Tanzmusik» появляется бессловесное вокализирование, а в «Ananas Symphonie» впервые группа использует машинный голос, созданный ранним прототипом вокодера, звук, который позже станет визитной карточкой группы). Инструментовка начинает демонстрировать более очевидное использование синтезаторов (Minimoog и EMS Synthi AKS), но большинство мелодичных и гармонических клавишных партий исполняются на электронном фортепиано/органе Farfisa. Флейта и гитара всё ещё находятся на виду. Группа всё ещё была без барабанщика, и в нескольких треках, в частности «Tanzmusik», используется заданная органная ритм-машина. «Kristallo» отличается поразительной ритмичной электронной басовой линией (фактически созданной на синтезаторе EMS с помощью вокодера), однако в целом альбом намного мягче и менее ритмически точен, чем более поздние электронные работы Kraftwerk.

Релиз 
Пластинка включала «музыкальную» вставку постера с карикатурами Эмиля Шульта, который играл на электрической скрипке на концертах с группой (хотя он не фигурирует в записях альбома). Шульт оставался участником Kraftwerk. Мультфильмы иллюстрировали каждый трек на альбоме, а также город Дюссельдорф, с подписью «In Düsseldorf am Rhein, klingt es bald!», что буквально переводится на русский, как «В Дюссельдорфе на Рейне, это скоро зазвучит» (возможно, фраза «звук распространяется» лучше передает острое ощущение максимы). Это ссылка на студию Kraftwerk — Kling Klang, расположенную в Дюссельдорфе.

Альбом имел скромный успех в Германии. Барабанщик Вольфганг Флюр был нанят для игры с Ральфом и Флорианом для последующего рекламного телевизионного выступления в Берлине для немецкого шоу WDR TV arts Aspekte. После этого он стал членом группы.

С 1976 года ни один материал с этого альбома не исполнялся на концертах группы. Хотя электронное звучание Ralf und Florian более стилистически похоже на Autobahn, чем на первые два альбома Kraftwerk. Группа, по-видимому, неохотно рассматривает альбом как часть своего канона, и в более поздних интервью Шнайдер назвал первые три альбома Kraftwerk «археологией». Однако нелицензионные CD и виниловые версии альбома были широко доступны с середины 1990-х годов на лейблах Germanofon и Crown. Kraftwerk намекнули, что альбом, возможно, наконец-то увидит переиздание на компакт-диске после их коробочного набора Der Katalog осенью 2009 года.

Список композиций

Участники записи 
 Ральф Хюттер — вокал, клавишные, орган, электроника, басс гитара, гитара, цитра, ударные, перкуссия.
 Флориан Шнайдер — вокал, клавишные, электроника, флейта, скрипка, гитара, перкуссия.
Дополнительный персонал
 Эмиль Шульт — дизайн плаката «musicomix».
 Конрад (Конни) Планк — звукоинженер.
 Барбара Нимёллер — фото задней обложки.
 Роберт Франк — фото передней обложки.

Примечания

Ссылки 

Альбомы Kraftwerk
Альбомы Philips Records
Инструментальные альбомы